Покрово-Марфино — село в Знаменском районе Тамбовской области Российской Федерации. Административный центр Покрово-Марфинского сельсовета. С середины 1860-ых административный центр Покровско-Марфинской волости. С 1928 по 1959 год административный центр Покрово-Марфинского района.

География 
Покрово-Марфино находится в центре Окско-Донской равнины. Климат умеренно- континентальный. Из почв преобладает чернозём. Село расположено в лесостепной зоне; распаханность земель составляет около 40%. Село стоит на реке Большая Липовица, запруженной возле селения. Природа окрестностей села (юго-западная часть Тамбовской области; равнинная степь) издревле определяла направления хозяйской деятельности жителей – земледелие, скотоводство.

История

XVIII век 
Во второй трети XVIII века, когда окончательно миновала опасность набегов крымских татар, на богатых чернозёмах Тамбовщины стали селиться служивые люди, ушедшие в отставку из войск Тамбовского гарнизона. Таким образом и было основано село.

Вначале на месте села была небольшая деревня, принадлежащая помещице Марфе .

Скорее всего, деревня Марфино была основана не раньше 1780 года, так как в документах 1779 года, при перечислении всех населённых пунктов Тамбовского уезда деревни Марфино нет.

О селе Покрово-Марфино впервые упоминается в «Экономических примечаниях Тамбовского уезда», которые были составлены в конце XVIII века: «Село Покровское, Марфино тож, что преж была деревней помещицы Марфы. Домов — 52, мужчин — 147, женщин — 158».

В 1799 году владелец села отставной поручик Федор Хотенцев, получив эти земли по берегам Липовицы построил каменную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (штат 2 священника, диакон и 2 псаломщика).

XIX—начало XX века 
В документах ревизии 1811 года о селе Покрово-Марфино указаны некоторые подробности. Тогда оно принадлежало семье поручика Федора Федоровича Хотяинцева. В селе числилось 162 крепостных мужского пола.

В начале 1820-х годов младшая дочь Федора Федоровича Хотяинцева - Александра Фёдоровна (1790 г.р.) стала полновластной хозяйкой села Покрово-Марфино.

В 1862 году село насчитывало 93 двора с населением 734 жителя.

В 1860-ых годах образовывается Покровско-Марфинская волость.

В 1864 году в 20 саженях от главной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, помещиком деревни 1-ой Сергиевки майором Михаилом Семёновичем Фроловым (1816 г.р.) была построена вторая маленькая каменная однопрестольная церковь в честь Пресвятой Троицы. Однако, в ней совершались лишь помянные службы в будни дни. Поселение, имеющее две церкви, стало главным центром окрестных деревень — селом. В честь престольного праздника его стали называть Покровское, по имени первой помещицы — Марфино.

Первая начальная школа в селе была открыта в 1866 году. В 1871 году её стало финансировать Тамбовское уездное земство. Она стала называться земской.

В 1886 году открывается вторая - церковно-приходская школа (37 учеников). В 1893 году для неё было построено деревянное здание на один класс - комплект и ночлежка для детей блажащих сёл и деревень.

В 1897 году было построено здание новой земской школы, на 120 мест с квартирами для учителей.

С начала XX века Покровское-Марфино стало волостным селом, где находилось:
 Волостное управление во главе с волостным старостой;
 Пристав;
 Урядник;
 Кредитное товарищество;
 Земская больница (врач, фельдшер, акушерка);
 Почта (начальник почты);
 Амбулатория с ветеринаром и фельдшером;
 Земская школа - законоучитель священник Алексей Критский, учительница Зоя Ивановна Кива (1913 г.);
 Церковно-приходская школа.
После Столыпинской реформы в близкой местности были образованы хутора:
 Чурбакова — 185 десятин в 5 км от села (Лесное)
 Дворянки Вольской — 106 десятин (д. Тюменево)
 Купцов Аносовых (нидиктовы) — 1700 десятин в 5 верстах
 Дворянина Венидиктова (Алексеевка)
 Крестьянина В. И. Бедного в 2 километрах от Покрово-Марфино (д. Сергиевка) — 102 десятины
В 1911 году село насчитывало 603 двора с населением 4204 человека. Крестьяне великороссы, земледельцы, имели надел от 1 до 3-х десятин. Воскресенье являлся базарным днём.

В 1913 году в состав Покровско-Марфинской волости входили 33 населённых пункта: с. Покрово-Марфино, с. 1-е Покровское, д. 2-е Покровское, д. Ниво-Никольское, д. Тарабеевка, д. Булдаково, д. Коноплянка, д. Егоровка, д. 1-ая Алексеевка, д. 2-я Алексеевка, д. 3-я Алексеевка, д. 4-я Алексеевка, с. Ольховка, д. Романовка, д. Петровские хутора, д. Матвеевка, д. Дуплятские выселки, д. Никольские Над, д. Николаевка, с. Ново-Знаменское, д. 1-ая Сергиевка, д. 2-ая Сергиевка, д. Ново-Александровка, д. Ивановка, д. Дмитриевка, д. Третьяки, д. Умёт, д. Викьентьевский посёлок, д. Булдановский, д. Тюменевский посёлок, д. Семёновский, д. Ростовский, д. Ольховка.

Во время Тамбовского восстания село было отмечено в числе тех, кто пострадало от пожаров и орудийных снарядов.

СССР 
Во годы коллективизации на территории Покрово-Марфинского сельсовета в начале 1930-ых годов были образованы три колхоза — «им. Дзержинского» (с. Покрово-Марфино), "Память Ильича" (д. Солдатское), «Красная Звезда» (д. Сергиевка). В 1931 году появились первые трактора, организовалась Покрово-Марфинская МТС. Колхоз им. Дзержинского в довоенные и военные годы являлся самым крупным в Покрово-Марфинском районе передовым хозяйством по урожайности зерновых и технических культур. 

В начале 1930-ых годов земская школа была переведена в статус семилетней. А с 1936 в статус средней. 

В 1937 году перестал действовать 2-ой храм в селе в честь Пресвятой Троицы. А первую церковь Покрова Пресвятой Богородицы перестроили в дом культуры. К 1941 году уже не действовала ни одна церковь в Покрово-Марфинском районе. Однако существовали скрытно 2 молебельных дома в селе.

В годы Второй Мировой Войны с территории Покрово-Марфинского сельсовета на фронт было призвано 4627 жителей. Из них не вернулось 1523 человека. В военные годы, возглавляемый первым председателем П. М. Русановым, колхоз не уменьшил площади посевных земель. Всё, что выращивалось на полях и фермах, отправлялось на фронт.

В начале 1950-х в селе активно работает потребительская кооперация. Один за другим открываются магазины (к 1953 их было 12), здание столовой. Расширяется штат больницы, строится здание детского сада. Уровень благосостояния людей растёт. В 1952-1953 году было построено новое здание школы. В начале 1960-ых школа ежегодно обучала 600-800 человек. Занятие велись в две смены. При школе имелся интернат. В 1970-ых годах после окончания школы выпускники наряду с аттестатом, получали права на вождение трактора и других сельхоз машин. 

В 1959 г. село теряет статус райцентра. Его относят к Волчковскому району, затем к Петровскому, в конце концов-к Знаменскому. Ныне П-Марфино- самое удалённое от райцентра село(более 50 км от Знаменки.)

В 1960 году 3 колхоза реорганизовались в колхоз "Покрово-Марфинский", включающий в себя несколько отделений. Он выращивал зерновые культуры, сахарную свёклу, подсолнечник, была отрасль животноводства. В 1962 году совхоз поделили на 2 совхоза "Покрово-Марфинский" и "Александровский".

В 1975 году к селу была присоединена близлежащая деревня 8-я Ольховка.

В 1992 году совхоз был поделён на паи. На их базе был образован с/х кооператив, просуществовавший до 2002 года.

Население

Инфраструктура 
Администрация поселения.

В современном селе находится:

 сельский совет;
 ФАБ;
 школа;
 детский сад;
 библиотека;
 спортивный зал;
 банк;
 концертный зал;
 почтовое отделение: 
 Дом-интернат для ветеранов войны и труда; 
 танцевальный зал; 
 магазины.

Уличная сеть 

 Кооперативная улица
 Речная улица
 Школьная улица
 Улица Дзержинского
 Садовая улица
 Совхозная улица
 Молодёжная улица

Транспорт 
На окраине проходит автомобильная дорога федерального значения Р193, соединяющей города Воронеж и Тамбов.

В центре села остановка общественного транспорта «Покрово-Марфино». На август 2021 года действовали маршруты 100 и 109 до Тамбова.

Примечания 

Населённые пункты Знаменского района (Тамбовская область)